Kolodne, Kolodnoje und Kalodnaje sind die Namen mehrerer Orte in der Ukraine, in Russland und Belarus:

Ukraine:

Kolodne  ():

 Kolodne (Ternopil), Dorf im  Rajon Ternopil, Oblast Ternopil
 Kolodne (Tjatschiw), Dorf im Rajon Tjatschiw, Oblast Transkarpatien

Russische Föderation:

Kolodnoje ():

 Kolodnoje (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Kolodnoje (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Kolodnoje (See), See in der Oblast Wologda

Belarus:

Kalodnaje  ():

 Kalodnaje (Kamjanez), Dorf im  Rajon Kamjanez, Breszkaja Woblasz
 Kalodnaje (Stolin), Dorf im Rajon Stolin, Breszkaja Woblasz